Э́ймон () — имя, встречающееся в англоязычных странах, в том числе в виде фамилии. Известные носители:

 Заид, Эймон (род. 1983) — ливийский и ирландский футболист.
 Эймон, Джонатан (род. 1999) — американский футболист.
 Эймон, Крис (1943—2016) — новозеландский автогонщик, пилот Формулы-1.